«Мармадюк» (оригинальное название ) — американская комедия. Адаптация комикса Брэда Андерсона. Мировая премьера состоялась 4 июня 2010 года.

Режиссёром фильма выступил Том Дей, продюсером — Джон Дэвис, авторами сценария — Тим Расмуссен и Винс Ди Мельо. 

В главных ролях снимались и озвучивали: Оуэн Уилсон, Джордж Лопес, Эмма Стоун, Ли Пейс и Джуди Грир. 

Картина собрала 83,8 миллиона долларов в прокате, при бюджете в 50 миллионов долларов.

Сюжет 
Мармадюк — немецкий дог, проживающий в штате Канзас вместе с котом по имени Карлос. Их владелец Фил работает в компании по производству корма для собак. Для увеличения объема продаж корма Фил решает переехать в Оранж-Каунти вместе со своими питомцами. Однажды в парке Мармадюк знакомится с собакой Мэйзи и по уши влюбляется в неё…

В ролях

Озвучка

Актёры

Прокат 
В Аргентине премьера фильма состоялась 27 мая 2010 года, в Белоруссии, Казахстане, Малайзии, Перу, России и Сингапуре — 3 июня 2010 года, в Грузии и Испании — 18 июня 2010 года.

Отзывы 
Фильм получил отрицательные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 9 % положительных рецензий из 99. На Metacritic — 30 баллов из 100 на основе 22 рецензий. Роджер Эберт оценил фильм в 2 звезды из 4-х.

Также был номинирован на премию «Золотая малина» в категории «Худшая мужская роль второго плана» (Джордж Лопес) и премию «Teen Choice Awards» в категории «Choice Movie: Animated».

Примечания

Ссылки 
 Сайт фильма

Фильмы 2010 года
Фильмы о собаках
Фильмы о говорящих животных
Кинокомедии США
Кинокомедии 2010 года
Экранизации комиксов США